Hoad ist der Familienname folgender Personen:

 Jenny Staley Hoad (* 1934), australische Tennisspielerin
 Lew Hoad (1934–1994), australischer Tennisspieler
 Thomas Hoad (* 1940), australischer Wasserballspieler und -trainer